Замок Динслакен () — замок в одноимённом городе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Основание замка в 1163 году графом Клевским Дитрихом II послужило отправной точкой в развитии города. Первое документальное упоминание о замке относится к 1420 году.
Во время Восьмидесятилетней войны в 1627 году замок был захвачен и сожжён голландскими войсками, однако вскоре восстановлен. В 1770 году в донжон замка ударила молния, что также привело к сильным повреждениям.
В настоящее время замок играет важную жизнь в жизни города. В нём размещаются службы городского управления и канцелярия бургомистра, городской архив и ЗАГС. С юго-западной стороны к нему примыкает открытый городской театр.

Литература 

 Marzin, Gisela M.: Burg Dinslaken. In: Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW / Landschaftsverband Westfalen-Lippe: Burgen AufRuhr. Unterwegs zu 100 Burgen, Schlössern und Herrensitzen in der Ruhrregion. Redaktion: Kai Niederhöfer. Essen: Klartext Verlag, 2010, стр. 379—381

Ссылки 

 История замка на сайте «Старый город Динслакена»
 3D-модель замка Динслакен

Динслакен
Динслакен
Здания и сооружения Динслакена